Kazimierz Puczyński (brydżysta)
 Kazimierz Puczyński (hydrotechnik)